Челомбітько; Челомбітко

 Челомбітько Вікторія Юріївна — перший заступник директора Департаменту освіти і науки Київської МДА, заслужений працівник освіти України.
 Челомбітько Євген (* 1965) — український яхтсмен.
 Челомбітко Ігор Васильович (* 1962) — народний депутат України 4-го скликання.

Примітки 

‎